Santa Marta de Magasca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Marta de Magasca (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Santa Marta de Magasca (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar